Korallfingersvampar (Ramaria) är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ramaria i familjen Gomphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ramariaceae, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ramaria